Barijum oksid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 155,342 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења баријума
Оксиди